Пиједрас Неграс има више значења:

 Пиједрас Неграс (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Пиједрас Неграс (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пиједрас Неграс (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пиједрас Неграс (Калкини), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Општина Пиједрас Неграс (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Пиједрас Неграс (Пиједрас Неграс, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пиједрас Неграс (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједрас Неграс (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједрас Неграс (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједрас Неграс, Матасано (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједрас Неграс (Росарио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједрас Неграс (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједрас Неграс (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједрас Неграс (Санта Клара), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједрас Неграс (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиједрас Неграс (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиједрас Неграс (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиједрас Неграс (Кокула), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједрас Неграс (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједрас Неграс (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједрас Неграс (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиједрас Неграс (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиједрас Неграс (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиједрас Неграс (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиједрас Неграс (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиједрас Неграс (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједрас Неграс (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједрас Неграс (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједрас Неграс (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пиједрас Неграс, Тарагутин (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједрас Неграс (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједрас Неграс, Ел Саладо (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједрас Неграс (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједрас Неграс (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједрас Неграс (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједрас Неграс (Санта Марија Зокитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједрас Неграс, Истатал (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједрас Неграс (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пиједрас Неграс (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пиједрас Неграс (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пиједрас Неграс (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Пиједрас Неграс (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пиједрас Неграс, Пиједрас Пријетас Гвасимиљас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пиједрас Неграс (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пиједрас Неграс (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пиједрас Неграс (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пиједрас Неграс (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пиједрас Неграс (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пиједрас Неграс (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједрас Неграс (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједрас Неграс (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједрас Неграс (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједрас Неграс (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједрас Неграс (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједрас Неграс (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику